Дельфін — рід морських ссавців з родини дельфінових.
 Дельфін — представник родини Дельфінові.
 Дельфін — сузір'я північної півкулі неба.
 Дельфін — скоба на стволах старовинних гармат.
 Дельфін — інша назва стилю батерфляй.
 Дельфін — пам'ятна монета номіналом 5 гривень зі срібла.
 БАЗ-2215 «Дельфін» — модель українського автобуса.